Baaghi (bzw. Baghi) ist der Name der Hindi-Filme:

 Baaghi (1953) von Anant Thakur
 Baaghi (1964) von Ram Dayal
 Baaghi (1990) von Deepak Shivdasani
 Baaghi (2000) von Rajesh Kumar Singh